Le terme  (« gare du Nord ») désigne des noms de gare de train ou de métro en Espagne :
 Gare du Nord (Barcelone) ;
 València-Nord, à Valence ;
 .

Voir aussi